Een verkeersweg:
N5 (België)
N5a (België)
N5b (België)
N5e (België)
N5f (België)
RN5 (Benin)
N5 (Frankrijk)
N5a (Frankrijk)
N5bis (Frankrijk)
N5 (Ghana)
N5 (Ierland)
N5 (Luxemburg)
N05 (Oekraïne)
N-V (Spanje)
N5 (Zuid-Afrika)
N5 (Zwitserland)